

Titres 

 Léda et le Cygne (1492), tableau de Léonard de Vinci ;
 Léda et le Cygne (v. 1507), copie du précédent à la Galerie des Offices de Florence ;
 Léda et le Cygne (v. 1520), autre copie du même à la Galerie Borghèse de Rome ;
 Léda et le Cygne (1530), tableau de Michel-Ange ;
 Léda et le Cygne (1598-1600), tableau de Pierre Paul Rubens, exposé au musée des Beaux-Arts de Houston ;
 Léda et le Cygne (1611-1795), ancienne statue du port de Copenhague.
 Léda et le Cygne (1550-1560), tableau du Tintoret à la Galerie des Offices de Florence ;
 Léda et le Cygne (1864), sculpture d’Auguste Clésinger, Musée de Picardie, Amiens.
  Léda et le Cygne, sculpture de Jules Roulleau,  Musée de Picardie, Amiens.
 Léda et le Cygne, sculpture de Jean Thierry, 1717, musée du Louvre.